Treća hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2001./02. predstavlje treći razred hrvatkog rukometnog prvenstva za žene.

Ljestvice

Jug

Sjever 1 
Također i pod nazivom Sjever.

Sjever 2 
Također i pod nazivom Istok.

Zapad 1 
Također i pod nazivom Središte.

Zapad 2 
Također i pod nazivom Zapad.

Poveznice 
 1. HRL 2001./02.
 2. HRL 2001./02.
 Hrvatski kup 2001./02.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003.

2001-02
ž-3